C56 peut faire référence à :
 NGC 246, une nébuleuse planétaire dans la constellation de la baleine, noté C56 au Catalogue de Caldwell ;
 Tumeur maligne de l'ovaire, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres